Los términos harem, haren, herem o harén pueden referirse a:

 Harén o harem, conjunto de esposas y lugar en el que estas residían. 
 Harén, en zoología, hábito de algunas especies por el cual el macho tiene más de una pareja sexual.
 Haren, pueblo y antiguo municipio de la provincia de Groninga, Países Bajos.
 Harem, ciudad de la gobernación de Idlib, Siria.
 Harem o harén, subgénero de manga y anime. 
 Harem (2003), álbum de estudio de la cantante soprano Sarah Brightman.